Змагання з дзюдо у ваговій категорії понад 78 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 12 серпня. Участь брали 17 спортсменок з 17 країни.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Посилання 
 Дзюдо понад 78 кг жінки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    fr}}
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016